Anjo Mau ist der Name zweier Telenovelas, die vom brasilianischen Sender Rede Globo produziert wurden:

Anjo Mau (1976), Serie aus dem Jahr 1976 
Anjo Mau (1997), Serie aus dem Jahr 1997